Bedrijf
 Brouwerij Tack, voormalige Belgische brouwerij

Fictief figuur
 Trudy Tack de Rixart de Waremme, personage in de VTM-televisieserie Familie

Personen met de achternaam Tack
 Christophe Tack, Belgisch kitesurfer
 Erik Tack, Belgisch politicus
 Joannes Franciscus Laurentius Tack, Zuid-Nederlands en Belgisch landeigenaar en politicus
 Luc Tack, Belgisch ondernemer
 Nico Tack, Nederlands militair
 Paul Norbert Tack, Zuid-Nederlands en Belgisch industrieel en politicus
 Pierre Tack, Belgisch politicus
 Pieter Tack, Belgisch activist binnen de Vlaamse beweging
 Raoul Tack, Belgisch journalist, redacteur, bestuurder en politicus
 Roland Tack, Belgisch advocaat, rechter en politicus
 Sabrina Tack, echte naam van Laura Lynn, Belgisch zangeres
 Sylvain Tack, Belgisch ondernemer en radiomaker
 Willem Carel Tack, Nederlands politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam